Praslin ist:

 Praslin, Insel der Seychellen
 Praslin (St. Lucia), Gemeinde in St. Lucia
 Praslin (Quarter), Quarter in St. Lucia
  Praslin Island (St. Lucia)
 Praslin (Aube), Gemeinde im französischen Département Aube
 Villiers-sous-Praslin, Gemeinde im französischen Département Aube
 Herzog von Praslin, französischer Adelstitel

Praslin ist ein Namensteil folgender Personen:
 Antoine-César de Choiseul-Praslin (1756–1808), Maréchal de camp der Französischen Revolution und des Ersten Kaiserreichs
 Charles de Choiseul, marquis de Praslin  (1563–1626), Marschall von Frankreich
 César de Choiseul, comte du Plessis-Praslin (1598–1675) Marschall von Frankreich, siehe César de Choiseul, 1er duc de Choiseul
 César III. Auguste de Choiseul de Plessis-Praslin (1637–1705), französischer Aristokrat, Soldat und Maréchal de camp
 César Gabriel de Choiseul-Praslin (1712–1785), französischer Militär, Diplomat und Staatsmann
 Charles Théobald de Choiseul-Praslin (1805–1847), französischer Adliger